Ermita de San Marcos puede hacer referencia a:

 Ermita de San Marcos, en Cuéllar.
 Ermita de San Marcos, en Los Santos, Castielfabib.
 Ermita de San Marcos, en Veguillas de la Sierra.
 Ermita de Nuestra Señora de la Torre, también conocida como ermita de San Marcos, en Monteagudo de las Vicarías.